Plaatsen
Bunbury (Engeland), een plaats in Engeland.
Bunbury (Australië), een plaats in Australië
City of Bunbury, een lokaal bestuursgebied in Australië
Personen
Alex Bunbury, een Canadees profvoetballer
Charles James Fox Bunbury, een Engelse natuuronderzoeker
Teal Bunbury, een Canadees-Amerikaans profvoetballer